V40 peut faire référence à :

Automobiles 
 Toyota Camry V40, une génération de la Toyota Camry ;
 Volvo V40 (2012-2019), un break du constructeur suédois Volvo ;
 Volvo V40 (2012-2019), une voiture compacte du constructeur suédois Volvo.

Médecine 
 Occupant d'une automobile blessé dans une collision avec un piéton ou un animal, d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
 La Véloscénie : véloroute 40 du schéma français des véloroutes.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres